De Rally van Groot-Brittannië 2014, formeel 70th Wales Rally Great Britain, was de 70e editie van de Rally van Groot-Brittannië en de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 532e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Deeside.

Verslag 
De kersverse wereldkampioen Sébastien Ogier eindigde het seizoen zoals hij het begon: met een overwinning. Hij drukte zijn stempel op de rally tijdens de openingsetappe, en opnieuw kon alleen teamgenoot Jari-Matti Latvala hierin volgen; de derde Volkswagen van Andreas Mikkelsen had op dat moment al schade gereden en veel tijd verloren. Maar Latvala was met de start van etappe twee het slachtoffer en viel terug in het klassement nadat hij vast kwam te zitten in een berm. Ondanks dat Ogier een comfortabele voorsprong had opgebouwd op zijn naaste belager Mikko Hirvonen, worstelde hij in het restant van de rally met de zware condities. Aan het einde hield hij echter genoeg over om zonder problemen zijn achtste overwinning van het seizoen in de wacht te slepen. Hirvonen sloot zijn carrière in het wereldkampioenschap rally af met een verdienstelijke tweede plaats. Daarachter was de strijd om de laatste trede van het podium een stuk spannender, tussen Mads Østberg, Thierry Neuville, Elfyn Evans en Kris Meeke. De laatstgenoemde reed in de slotfase een aantal keer lek en viel terug tot buiten de top vijf, waardoor teamgenoot Østberg zijn derde plaats overnam en ondanks een kleine straftijd Neuville uiteindelijk aan de finish voor zou blijven.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 10,82 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Groot-Brittannië
Rally van Groot-Brittannië